Gonçalves Heleno ist der Familienname folgender Personen:

* Hélio Gonçalves Heleno (1935–2012), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Caratinga
 José Gonçalves Heleno (1927–2021), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Governador Valadares